Варвара Шаховская:
 Шаховская, Варвара Александровна (1748—1823) — княгиня, дочь Строганова А. Г., владелица горных заводов на Урале.
 Шаховская, Варвара Петровна (1796—1870) — княгиня, внучка княгини В. А. Шаховской, владелица горных заводов на Урале.